DSA steht für:
 Dachstromabnehmer
 Das Schwarze Auge, ein Rollenspielsystem
 Das Schwarze Auge (Spieleserie), mehrere Computerspiele auf Grundlage des Regelwerks
 Debian-Sicherheitsankündigung () für Bekanntmachungen zu Sicherheitsupdates oder -problemen der Linux-Distribution Debian
 Deep Space Antennas, ein Netzwerk von Empfangsantennen für interplanetare Raumfahrtmissionen, siehe ESTRACK
 Demokratische Sozialisten Amerikas (), eine politische Partei in den USA
 Deutsche Schule Ankara, eine Deutsche Auslandsschule
 Deutsche Schule Athen, eine Deutsche Auslandsschule
 Deutsche SchülerAkademie, ein außerschulisches Programm zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler
 Deutsche StiftungsAkademie, siehe Deutsches Stiftungszentrum #Deutsche StiftungsAkademie
 Deutscher Sprachatlas, ein Sprachatlas der Dialekte im Deutschen Reich
 Deutsches Schiffahrtsarchiv, Zeitschrift
 Deutsches Schwimmabzeichen, siehe Deutscher Schwimmpass
 Deutsches Sportabzeichen, ein Abzeichen für bestimmte sportliche Leistungen, das vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) (bis 2006: Deutscher Sportbund (DSB)) verliehen wird
 Digital Services Act, eine EU-Verordnung über digitale Dienste
 Digital Signature Algorithm, ein Algorithmus zur digitalen Signatur
 Digitale Subtraktionsangiographie, eine radiologische Darstellung von Blutgefäßen
 Dimensionsstabile Anode
 Diplomierte Sozialarbeiter, eine Berufsbezeichnung in Österreich, siehe Soziale Arbeit #Soziale Arbeit in Österreich
 Directory System Agent, bei X.500 werden einzelne lokale Verzeichnisse als DSA bezeichnet
 Dynamischer Schriftanzeiger, ein Fahrgastinformationssystem, das die Deutsche Bahn überwiegend auf kleineren Bahnhöfen und Haltepunkten einsetzt
 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield, Flughafen der englischen Stadt Sheffield nach dem IATA-Code
 Bahnhof Bad Schandau (DS100-Code)

Dsa steht für:
 feuchtes Kontinentalklima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

Abkürzung